Це список найзавантаженіших аеропортів в Азії, упорядкований за кількістю пасажирів за рік, включаючи пасажирів прибуття, відправлення та транзиту. Столичний міжнародний аеропорт Пекіна є найзавантаженішим аеропортом в Азії з 2009 року. У таблицях також показано процентну зміну загального пасажиропотоку за минулий рік. Азійські аеропорти розташовані в 48 країнах і 6 залежних державах, як визначено ООН, і належать до азійського регіону.

Станом на 2018 рік Китай має 19 аеропортів у топ-50, тоді як Японія має п’ять, Індія – чотири, Південна Корея – три, а Індонезія, Саудівська Аравія, В’єтнам, ОАЕ, Таїланд і Туреччина (азійська частина) мають по два. По одному в Гонконзі, Сінгапурі, Малайзії, Тайвані, Філіппінах, Катарі та Ізраїлі.

З одного погляду

Статистика 2018 року

Статистика 2017 року

Статистика 2016 року

Статистика 2015 року 
Нижче наведено дані Міжнародної ради аеропортів за повний рік.

Статистика 2011 року 
Нижче наведено попередні дані Міжнародної ради аеропортів за весь рік станом на 19 березня 2012 р.

Статистика 2010 року 
Кінцеві показники Міжнародної ради аеропортів за весь рік є такими.

Статистика 2009 року 
Кінцеві показники Міжнародної ради аеропортів за весь рік є такими.

Статистика 2008 року

Примітки 

Аеропорти Азії
Авіація в Азії